Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1979-1980 - België
 Eerste klasse 1979-80 (basketbal België)
 Eerste klasse 1979-80 (voetbal België)
 Eerste klasse 1979-80 vrouwen (voetbal Frankrijk)